Гербы муниципальных образований России - Городищи:

 Герб Городищей (Владимирская область) — посёлок городского типа в Петушинском районе.
 Герб Городищей (Ивановская область)  — село в Гаврилово-Посадском районе.